

Patronyme 

 Albert Bowman Rogers (1829-1889), ingénieur civil américain ;
 Alexander Rogers (1842-1933), homme politique canadien ;
 Andy Rogers (1986-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Anne Rogers (1933-), actrice, danseuse et chanteuse britannique ;
 Bernard Rogers (1893-1968), compositeur américain ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Camryn Rogers (1999-), athlète canadienne ;
 Carl Rogers (1902–1987), psychologue américain ;
 Carlos Rogers (1971-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Charles Coltman-Rogers (1854-1929), botaniste britannique ;
 Charley Rogers (1887-1956), réalisateur britannique ;
 Chloe Rogers (1985-), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Clara Kathleen Rogers (1844-1931), compositrice, chanteuse, écrivaine et professeur de musique américaine d'origine anglaise ;
 Claude Rogers (1920-2005), mathématicien anglais ;
 Doug Rogers (1941-2020), judoka canadien ;
 Edward S. Rogers Sr. (1900-1939), inventeur canadien et un pionnier de l'industrie de la radio ;
 Edward S. Rogers Jr., dit Ted Rogers (1933-2008), homme d’affaires canadien, fondateur de Rogers Communications ;
 Ernesto Nathan Rogers (1909 - 1969), architecte et urbaniste italien ;
 Esmil Rogers (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 Fred Rogers (1928-2003), acteur, animateur de télévision, compositeur, producteur et scénariste américain ;
  ;
 Ginger Rogers (1911–1995), actrice et danseuse américaine ;
 Howard Emmett Rogers (1890-1971), scénariste américain ;
 Ibram Henry Rogers (1982-), auteur et universitaire américain ;
  ;
 Jean Rogers (1916-1991), actrice américaine ;
 Jessie Rogers (1993–), actrice pornographique brésilienne ;
 Jimmy Rogers (1924-1997), chanteur, guitariste et harmoniciste de blues américain ;
 Joel Townsley Rogers (1896-1984), auteur américain de récits d'aviation et de romans policiers ;
  ;
 Johnny Rogers (1963-), joueur de basket-ball américain ;
 Kasey Rogers (1926-2006), actrice américaine ;
 Kenny Rogers (1938-2020), acteur et compositeur américain ;
 Kenny Rogers (1964-), lanceur gaucher de baseball ;
 Maggie Rogers (née en 1994), chanteuse américaine ;
 Marielle Rogers (1987-), nageuse sud-africaine ;
 Martha E. Rogers (1914–1994), infirmière américaine ;
 Mat Rogers (1976-), joueur de rugby australien ;
 Melville Rogers (1899-1973), patineur artistique canadien ;
  ;
 Michelle Rogers (1976-), judokate britannique ;
  ;
 Mimi Rogers (1956-), actrice et productrice américaine ;
 Moses Rogers (1779–1821), navigateur américain ;
 Nigel Rogers (1935-2022), ténor, chef d'orchestre et professeur de chant anglais ;
  ;
  ;
 Rico Rogers (1978-), coureur cycliste australien ;
 Peter Rogers (1969-), joueur de rugby gallois ;
  ;
  ;
 Rodney Rogers (1971-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Rosemary Rogers (1932-), auteur américain de romances ;
 Roy Rogers (1973-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Roy Rogers (1911-1998), acteur, compositeur et producteur américain ;
 Sally J. Rogers, chercheuse américaine en psychologie spécialisée dans l'autisme ;
 Samuel Baldwin Rogers (1778-1863), pamphlétaire et inventeur gallois ;
 Shelby Rogers (1992-), joueuse de tennis américaine ;
 Shorty Rogers (1924-1994), compositeur et acteur américain ;
 Shawnta Rogers (1976-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Stuart Rogers (1982-), nageur sud-africain ;
 Ted Rogers (1933-2008), homme d’affaires canadien, fondateur de Rogers Communications ;
 Tempest Rogers (1672 ou 1675-avant 1704), pirate actif dans les Caraïbes ;
 Wayne Rogers (1933-2015), acteur américain ;
  ;
 Will Rogers (1879-1935), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Woodes Rogers (1679–1732), corsaire britannique et premier gouverneur des Bahamas.

Pseudonyme 

 William Rogers, pseudonyme de Wolf Benjamin Cohen, dentiste franco-néerlandais.

Toponyme

Rogers, ville de l'Arkansas ;
 Rogers, ville du Dakota du Nord ;
 Rogers, ville du Minnesota ;
 Rogers, ville située en Ohio ;
 Rogers, une ville du comté de Bell, au Texas.

Centre Rogers, plus connu sous le nom de Skydome, est le stade principal de la ville de Toronto ;
 Col Rogers, col de la chaîne Selkirk en Colombie-Britannique, il marqua un jalon important de la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique et de la route Transcanadienne ;
 Rogers Arena, est la salle omnisports de la ville de Vancouver ;
 Rogers Place, est la salle omnisports de la ville d'Edmonton.

Titres 

 Buck Rogers, série de bande dessinée américaine ;
 Buck Rogers au XXVe siècle, série télévisée américaine ;
 The Rogers' Cable, film québécois de Jennifer Kierans.

Autres 
 Rogers Communications, compagnie canadienne de télécommunications
 Rogers, entreprise mauricienne fondée en 1899
 Phénomène de Rogers, paradoxe mathématique

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais